Possew (, wiss. Transliteration  „Aussaat“) steht für:

 Possev (Zeitschrift), eine Emigranten-Zeitschrift des Volksarbeitsbundes der russischen Solidaristen
 Possev-Verlag, Verlag des Volksarbeitsbundes der russischen Solidaristen

ru:Посев